Aste steht für:

 Voralm oder Voralpe, eine Bergweide auf halber Höhe (bis ca. 1.000 m Seehöhe), die beim Almauftrieb im Frühjahr zuerst genutzt wird.

Aste oder d’Aste ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Aste (Rapper), finnischer Rapper
 Armando Aste (1926–2017), italienischer Alpinist
 Daniel Aste (* 1947), argentinischer Tangosänger
 Franco Aste (* 1930), italienisch-schweizerischer Schriftsteller
 Franz Dalle Aste, österreichischer Opernsänger
 Marcello d’Aste (1657–1709), italienischer römisch-katholischer Geistlicher, päpstlicher Diplomat, Bischof und Kardinal 
 Paul Aste (* 1916), österreichischer Rodler
 Stefano d’Aste (* 1974), italienischer Automobilrennfahrer

Aste ist der Name folgender Orte:

 Aste (Großdorf), Ortsteil von Saaremaa im Kreis Saare, Estland
 Aste (Kleindorf), Ortsteil von Saaremaa im Kreis Saare, Estland
 Aste (Vallarsa), Ortsteil von Vallarsa im Trentino, Italien

ASTE ist die Abkürzung für:

 Alaska Society for Technology in Education
 August Stukenbrok Einbeck, erster Versandhändler in Deutschland
 Atacama Submillimeter Telescope Experiment, ein Radioteleskop in Chile

Abkürzung